A Caceteira do Forró - Volume 01 é o primeiro álbum da banda de forró eletrônico Moleca 100 Vergonha.
Apresentando musicas de sucessos como “Não Sou Feliz Mais”, “Amor Nota 10”, “Prova de Amor”, “Pra Recomeçar”. 
O mesmo tem músicas inéditas com regravações e atingiu 400 mil cópias vendidas.

Faixas

Álbuns de Moleca 100 Vergonha
Álbuns de 1999